Николай Дмитриевич Дурманов (, ) — советский и российский медик, специалист в области биотехнологий, генной инженерии, космической медицины. Доктор медицинских наук.

Директор Антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России (2001—2007), председатель Экспертного совета российского антидопингового агентства «РАДА».

Биография 
Окончил Первый Московский медицинский институт. Много лет работал в системе космической медицины, руководил биотехнологическими производствами в России, является специалистом в генной инженерии. По этому профилю работал в более чем 30 странах мира.

С 1990 по 1998 год руководил медико-биологическим центром в ЮНИДО (Организация ООН по промышленному развитию).

В 1998 году начал работать в системе Олимпийского комитета России.

В 2001 году возглавлял антидопинговый комитет Федерального агентства по физкультуре и спорту РФ. Уволился 31 июля 2007 года по собственному желанию.

В конце октября 2008 года назначен руководителем медицинского центра Континентальной хоккейной лиги, созданной после смерти 19-летнего хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова. После этого экстренно были созданы программы кардиологической диагностики. При этом все понимали, что треть игроков скрывает жалобы. В итоге было обнаружено, что 1-2 процента игроков КХЛ, в основном из числа молодёжи, должны быть отстранены от спорта, так как могли умереть на льду в любой момент. Однако, как отметил Пётр Лидов, «Нам не удалось полностью реализовать ту программу. Мы не стали инстанцией, которая может отстранить игрока. Остановились на рекомендациях и отдали все на откуп клубам». Проработал на этой должности до 2011 года.

В январе 2016 года стало известно, что Министерство спорта России предложило Николаю Дурманову возглавить новую антидопинговую лабораторию в Москве, созданную после того как всероссийский антидопинговый центр был закрыт по требованию Всемирного антидопингового агентства из-за подозрения в уничтожении почти полутора тысяч допинг-проб.

С 2020 года назначен специальным представителем Министерства науки и высшего образования РФ по экологической и биологической безопасности. Работает заместителем директора по развитию Института X-BIO Тюменского государственного университета. Эксперт по тематическому фокусу "Биологическая безопасность человека, животных и растений" в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Научный руководитель федерального проекта "Карбон".

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Доктора медицинских наук
Континентальная хоккейная лига